Agnes von Württemberg ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Württemberg (1264–1305), nacheinander verheiratete Gräfin von Oettingen, Truhendingen und Hohenlohe-Weikersheim
 Agnes von Württemberg (1295–1317), verheiratete Gräfin von Oettingen
 Agnes von Württemberg (1300–1349), verheiratete Gräfin von Werdenberg
 Agnes von Württemberg (1294–1373), nacheinander verheiratete Gräfin von Helfenstein und Schlüsselberg
 Agnes von Württemberg (1592–1629), verheiratete Prinzessin von Sachsen-Lauenburg
 Agnes von Württemberg (1835–1886), verheiratete Fürstin von Reuß jüngere Linie